Museo dell'orso – museo a Gagliano Aterno
 Museo dell'orso – museo a San Sebastiano dei Marsi, frazione di Bisegna
 Museo dell'orso – museo a Villavallelonga
 Museo dell'orso marsicano  – museo a Palena